Гранд-Кули:

 Гранд-Кули — гидроэлектростанция, расположенная в Северной Америке на реке Колумбия.
 Гранд-Кули — древнее русло в штате Вашингтон, на северо-западе США.